Eris kan syfta på:

 Eris (dvärgplanet) – solsystemets största dvärgplanet
 Eris (gudinna) – grekisk gudinna
 Eris (djur) – ett släkte av spindlar

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Eris, distrikt, Sulawesi Utara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar